4027 Mitton – asteroide della fascia principale
 Jean-Yves Mitton – fumettista francese